Orthoceras (botanica), genere della famiglia delle Orchidacee
Orthoceras (paleontologia), genere di molluschi nautiloidi fossili dell'Ordoviciano medio.